Popcorn ist
 Popcorn, gepuffter Mais
 Popcorn (1991), deutscher Titel Skinner, US-amerikanischer Horrorfilm von Mark Herrier
 Popcorn (2007), britische Komödie von Darren Fisher
 Popcorn (Instrumentalstück), Musikstück
 Popcorn (Zeitschrift), Jugendzeitschrift
 Marvin „Popcorn“ Sutton, amerikanischer Schwarzbrenner